Die Western & Southern Open 2011 waren ein Tennisturnier, welches vom 15. bis 21. August 2011 in Mason bei Cincinnati stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2011 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In der laufenden Saison war es das siebte von neun Turnieren der Kategorie ATP World Tour Masters 1000. Parallel dazu fanden auf derselben Anlage auch die Western & Southern Open der Damen statt.

Titelverteidiger im Einzel war Roger Federer, er schied in diesem Jahr jedoch bereits im Viertelfinale aus. Das diesjährige Finale bestritten Novak Đoković und Andy Murray. Đoković gab im zweiten Satz auf und verlor damit zum zweiten Mal in dieser Saison ein Match. Für Murray war es der zweite Saison- und der 18. ATP-Titel seiner Karriere. Das Turnier von Cincinnati gewann er hiermit nach 2008 zum zweiten Mal. Im Doppel traten Bob und Mike Bryan zur Titelverteidigung an, sie verloren jedoch im Halbfinale gegen Mahesh Bhupathi und Leander Paes, welche anschließend im Finale auch Michaël Llodra und Nenad Zimonjić besiegten. Für Bhupathi und Paes war dies der dritte Titel in diesem Jahr und der 26. gemeinsame Titel insgesamt, während es für Llodra und Zimonjić nach zwei Finalsiegen in Folge die erste Niederlage war.

Das Teilnehmerfeld des Einzelbewerbs bestand aus 56 Spielern, jenes des Doppelbewerbs aus 24 Paaren. Die acht topgesetzten Spieler im Einzel bzw. Paarungen im Doppel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 2.592.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 3.200.000 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 13. bis 14. August 2011 statt. Ausgespielt wurden sieben Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 74 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 55 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF-Datei; 73 kB)

ATP World Tour 2011
Tennisturnier in Mason (Ohio)